Benedetto Fontanini (1495-1556), un auteur religieux italien ;
 Giusto Fontanini (1666-1736), un écrivain italien.